Open GDF SUEZ 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet indendørs på hard court. Det var den 17. udgave af Open GDF SUEZ, som tidligere havde navnet Open Gaz de France, og turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA Premier-turnering (sæsonens første). Kampene blev afviklet i Stade Pierre de Coubertin i Paris, Frankrig den 9. – 15. februar 2009.

Turneringen blev vundet af den 8.-seedede franske kvinde Amélie Mauresmo, som i finalen besejrede den 3.-seedede russer Jelena Dementjeva med 7-6, 2-6, 6-4, og som dermed vandt sin 25. titel på WTA Tour'en i karrieren. Det var endvidere tredje gang Mauresmo vandt denne turnering – de to første triumfer blev hjemført i 2001 og 2006. Den forsvarende mester, Anna Tjakvetadze fra Rusland, stillede ikke op i årets turnering.

I doublefinalen vandt det zimbabwisk-amerikanske par Cara Black og Liezel Huber over tjekken Květa Peschke og amerikaneren Lisa Raymond med 6-4, 3-6, [10-4]. Det var Black's 47. og Liezel's 35. WTA Tour-titel i damedouble og deres 22. WTA Tour-titel som doublepar.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 23 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf én lucky loser. Endelig var fire spillere blevet tildelt et wildcard, heraf ét til Jelena Janković, som erstattede Marija Sjarapova, der ellers havde planlagt at gøre comeback ved Open GDF SUEZ efter en længere skadesperiode.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Open GDF SUEZ   
 Sony Ericsson WTA Tour – Open GDF SUEZ 2009 – Resultater 

WTA Tour 2009